Еле́на Зеле́нская (): Зеленская, Елена Владимировна (дев. Кияшко; род. 1978) — сценаристка студии «95-й квартал», супруга президента Украины Владимира Зеленского.
 Зеленская, Елена Эмильевна (род. 1961) — советская и российская оперная певица, педагог.